Садовников — русская фамилия.

Известные носители:
 
 Садовников, Анатолий Александрович (род. 1933) — Герой Социалистического Труда.
 Садовников, Борис Иосифович (род. 1940) — советский физик и математик, лауреат Гос. премии СССР (1983; совместно с Н. Н. Боголюбовым-мл.).
 Садовников, Валентин Павлович (род. 1938) — советский военачальник, генерал-майор танковых войск, командующий 8-й танковой армией (1983—1985).
 
 
 Садовников, Вячеслав Васильевич (род. 1940) — советский футболист.
 Садовников, Георгий Михайлович (1932—2014) — советский писатель.
 Садовников, Григорий Данилович (1912—1987) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Садовников, Дмитрий Николаевич (1847—1883) — русский фольклорист, этнограф, поэт.
 Садовников, Евгений Анатольевич (род. 1969) — советский и российский футболист, тренер.
 
 Садовников, Пётр Семёнович (1796—1877) — академик архитектуры Императорской Академии художеств; брат В. С. Садовникова.
 
 Садовников, Стефан Петрович (род. 1948) — художник, историк, литератор.
 Садовников, Фирс Миронович (1789—1853) — купец I гильдии, меценат, почётный гражданин Риги и Санкт-Петербурга.

См. также 
 Садовенко
 Садовничий (значения)